Валерий Владимирович Прозоровский () — российский политический деятель, депутат четвертого (2003—2007) и пятого созыва (2007—2011).

Биография 
В 1974 году окончил Ростовское высшее командное инженерное училище им. М. И. Неделина. В 1982 году Военно-политическую академию им. В. И. Ленина, а в 2003 году МАТИ — Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского. Кандидат исторических наук, доцент.

Депутат госдумы 
7 декабря 2003 года был избран депутатом Государственной Думы ФС РФ четвёртого созыва по общефедеральному списку избирательного объединения «Единая Россия». В Госдуме вошел в состав фракции «Единая Россия». Заместитель председателя Комитета ГД по природным ресурсам и природопользованию.

2007—2011 гг. — депутат Государственной Думы РФ пятого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». Заместитель председателя Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Примечания

Ссылки 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва